Przyrwa – część wsi Głogowiec w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, w gminie Tryńcza
 Przyrwa – rzeka w województwie śląskim. Przepływa przez Katowice, Mysłowice, Lędziny i Tychy
 Przyrwa – rzeka w województwie podkarpackim, w powiecie kolbuszowskim
 Przyrwa – potok w województwie podkarpackim, w Rzeszowie, dopływ rzeki Wisłok